Перуново — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Тальменском районе Алтайского края. Входит в состав Новоперуновского сельсовета.

История 
Основана в 1914 г. В 1928 году казарма 152 км состояла из 5 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входила в состав Новоперуновского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края. В 2012 г. сессией районного Совета народных депутатов Тальменского района было принято решение об упразднении населенного пункта.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района